Шуля́тиков (Шуля́тикова)— русская фамилия.

Известные носители 
 Шулятиков, Алексей Иванович (1847—1920) — российский врач-офтальмолог, благотворитель, коллежский советник.
 Шулятиков, Василий Александрович (1917—2009) — Герой Советского Союза.
 Шулятиков, Владимир Михайлович (1872—1912) — русский литературный критик и переводчик, историк философии, публицист.
 Шулятиков, Михаил Иванович (1845—1893) — русский общественный деятель, революционер.

 Распутина, Анна Михайловна (урожденная Шулятикова; 1874—1908) — русская революционерка.